может означать:

 мэйдзин — титул в японских логических играх
 мэйдзин — титул в го
 мэйдзин — титул в сёги
 мэйдзин — титул в рэндзю
 мэйдзин — обладатель высшего 10-го дана в японских боевых искусствах

 «Мэйдзин» — роман Кавабаты Ясунари

См. также 
 мэйдзин-и — женский титул в сёги.